
Molekulska formula -{C63H88CoN14O14P}- se može odnositi na:
 Vitamin B12
 Cijanokobalamin‎

]]